

Niemcy 
 Schönermark – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberhavel
 Stüdenitz-Schönermark – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Ostprignitz-Ruppin
 Schönermark – dzielnica gminy Mark Landin
 Schönermark – dzielnica gminy Nordwestuckermark
 Schönermark – dzielnica gminy Stüdenitz-Schönermark